Diesenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Diesenbach (Altusried), Dorf des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Diesenbach (Regenstauf), Pfarrdorf des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Diesenbach (Surberg), Weiler der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Diesenbach (Gemeinde Pilsbach), Ortschaft von Pilsbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gewässer:
 Diesenbach (Angenbach), linker Zufluss des Angenbachs oder Mambachs nach der Häger Mühle, Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Diesenbach (Große Mühl), linker Zufluss der Großen Mühl bei Plöcking, Gemeinde St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Diesenbach (Regen), rechter Zufluss des Regens in Diesenbach, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Dieselbach
 Dießenbach